Dagu ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 Dagu (Ortschaft), eine Ortschaft (chin. 大沽; Pinyin Dàgū) im Osten des Stadtbezirks Tanggu der Stadt Tianjin in Nordwestchina, nach dem auch die Taku-Forts (chinesisch 大沽炮台; Pinyin Dàgū Pàotái) am Südufer der Mündung des Flusses Hai He (Peiho) benannt sind.
 Dagu (Instrument), (大鼓; Pinyin: dàgǔ), eine mit Schlegeln gespielte große Trommel bzw. Basstrommel
 Dagu (Musikgenre), (大鼓; Pinyin: dàgǔ) des shuochang (chinesischer Sprechgesang), der mit einer Trommel und manchmal auch verschiedenen Saiteninstrumenten begleitet wird